Le lac Télé est un lac du bassin du fleuve Congo, situé dans le Nord-Est de la République du Congo. L’origine du lac est probablement la chute d’une météorite il y a plus de  millions d’années. Le lac s’étend sur 6 km de longueur, 5 km de largeur et une superficie de  km².

Les eaux du lac , essentiellement pluviales , s’évacuent à l'ouest par la rivière Baie ou Bailly affluent de la Likouala-aux-Herbes qui s’écoule dans le fleuve Congo. Le lac est réputé pour la présence du Mokele-mbembe dans ses eaux.

Télé, lac
Likouala
Télé, lac